USS Prometheus ist der Name zweier Schiff der US-Marine:

 USS Prometheus (1814), Brigg
 USS Prometheus (AR-3), Reparaturschiff, Einsatz in beiden Weltkriegen

Prometheus